Звёздные войны: Ученик джедая () — серия из двадцати детских романов о вселенной Звёздных Войн, написанная Дейвом Уолвертоном (первая книга) и Джуд Уотсон (остальные книги). Серия повествует о детских годах Оби-Вана Кеноби, его учителе Квай-Гон Джинне и событиях, происходивших в 44-39, до событий, показанных в фильме «Скрытая угроза».

Список книг серии

Основные

Специальное издание

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Книги про «Звёздные войны»